

Storia 
 Sankt Thomas – nome di una colonia della Marca di Brandeburgo sull'isola di Saint Thomas, antico possedimento danese oggi appartenente alle Isole Vergini Americane

Geografia

Austria 
 Sankt Thomas – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Sankt Thomas – ex comune ora frazione di Magdalensberg, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Sankt Thomas – frazione di Pattigham, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Sankt Thomas am Blasenstein – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Germania 
 Sankt Thomas – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)

Repubblica Ceca 
 Sankt Thomas – antico nome tedesco di Svatý Tomáš, frazione del comune di Přední Výtoň nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)

Pagine correlate 
 Saint Thomas – pagina di disambiguazione